Индустриальное развитие Донбасса привело к серьезным экологическим проблемам: Донецкая область занимает одно из первых мест в Европе и первое место на Украине по уровню деградации окружающей среды. Территория области в ходе индустриализации оказалась практически полностью вовлечённой в хозяйственный оборот. К 1991 году природно-заповедный фонд Донецкой области составлял лишь 0,6 % её территории (при европейских критериях не менее 5 %).

Динамика загрязнения 
Уровень вредных выбросов в атмосферу несколько уменьшился в 1990-х годах: если в 1990 году объём промышленных выбросов в атмосферу предприятиями области составил 2,5 млн тонн вредных веществ, то в 1996 году — уже 1,88 млн т, что связано, в первую очередь, с сокращением промышленного производства области.

По годам динамика выбросов выглядит следующим образом:
 1985 — 3 205,2 тыс. т (или 26,4 % общеукраинского объёма загрязнений);
 1990 — 2 500,0 тыс. т;
 1992 — 2 379,3 тыс. т (или 27,6 %);
 1994 — 2 093,1 тыс. т (или 33,8 %);
 1996 — 1 882,6 тыс. т (или 39,5 %);
 1998 — 1 561,0 тыс. т (или 37,6 %);
 1999 — 1 588,2 тыс. т (или 38,6 %);
 2000 — 1 589,9 тыс. т (или 40,2 %);
 2001 — 1 588,7 тыс. т (или 39,2 %).

Структура загрязнений 
Наиболее «загрязняющими» являются следующие отрасли тяжёлой промышленности области:
 металлургическая промышленность — 33,3 %;
 угольная промышленность — 31,9 %;
 энергетическая промышленность — 30,8 %;
 транспорт — 0,6 %;
 строительство — 0,3 %;
 сельское хозяйство — 0,03 %.

При этом более 40 % объёма вредных выбросов приходится на 3 электростанции и 4 металлургических завода области:
 Мариупольский металлургический комбинат — 11,2 %;
 Кураховская ГРЭС — 7,7 %;
 Углегорская ГРЭС — 7,1 %;
 Старобешевская ГРЭС — 6,3 %;
 Металлургический комбинат «Азовсталь» — 5,7 %;
 Енакиевский металлургический завод — 2,7 %;
 Макеевский металлургический комбинат имени Кирова — 1,5 %.

Города с наибольшим количеством выбрасываемых в атмосферу вредных отходов (2003 год):
 Мариуполь — 401,6 тыс. т;
 Донецк — 161,1 тыс. т;
 Курахово (Марьинский район) — 120 тыс. т;
 Светлодарск — 117,8 тыс. т (преимущественно по Углегорской ГРЭС);
 Макеевка — 112,3 тыс. т;
 пгт Новый Свет (Старобешевский район) — 100 тыс. т;
 Енакиево — 78,2 тыс. т;
 Зугрэс — 67,6 тыс. т (преимущественно по Зуевской ТЭС);
 Горловка — 48,1 тыс. т;
 Покровск — 39,3 тыс. т;
 Авдеевка — 32,9 тыс. т.

ТОП-20 городов и пгт с наибольшим количеством выбрасываемых в атмосферу вредных отходов (2011 год):
 Мариуполь — 382,3644 тыс. т;
 Курахово — 164,6 тыс. т;
 Светлодарск — 117,8 тыс. т;
 пгт Новый Свет (Старобешевский район) — 104,8 тыс. т;
 Зугрэс — 98,8 тыс. т;
 Енакиево — 83,1836 тыс. т;
 Донецк — 71,1074 тыс. т;
 Николаевка — 60,1 тыс. т;
 Кировское — 57,4824 тыс. т;
 Макеевка — 53,15 тыс. т;
 Покровск — 40,9407 тыс. т;
 Доброполье — 35,5181 тыс. т;
 Угледар — 33,6111 тыс. т;
 Авдеевка — 32,9 тыс. т.;
 Удачное — 26,0 тыс. т;
 Горловка — 25,2407 тыс. т;
 Ждановка — 18,7899 тыс. т;
 Мирноград — 18,5438 тыс. т;
 Авдеевка — 17,935 тыс. т.;
 Шахтёрск — 12,8671 тыс. т.

Природоохранные мероприятия 
В 1990 годах общественность области стала проявлять повышенное внимание к экологическим проблемам Донбасса: расширена сеть природно-заповедных объектов, например, 13 февраля 1997 года создан национальный природный парк «Святые Горы» в пойме Северского Донца, проводится ряд природоохранных мероприятий на ведущих предприятиях области.

Особо охраняемые природные территории

Заповедники 
Имеется 3 отделения Украинского степного природного заповедника:
 «Хомутовская степь»,
 «Каменные Могилы»,
 «Меловая флора».

Национальные природные парки 
 «Святые Горы».

Ботанические сады 
 Донецкий ботанический сад.

Региональные ландшафтные парки 
 «Донецкий кряж»,
 «Зуевский»,
 «Клебан-Бык»,
 «Меотида»,
 «Половецкая степь».

Заказники 
 «Великоанадольский» (лесной),
 «Белосарайская коса» (ландшафтный),
 «Бердянский» (лесной),
 «Гектовая балка» (ландшафтный),
 «Приазовский цапельник» (орнитологический),
 «Бакаи Кривой косы» (орнитологический),
 «Яланчакские бакаи» (орнитологический),
 «Новоселковский» (энтомологический),
 «Старомихайловский» (энтомологический),
 «Круглик» (энтомологический).

Ботанические памятники природы 
 «Балка Горькая»,
 «Урочище Грабовое»,
 «Маякская дача»,
 «Урочище Васильевка»,
 «Урочище Лес на граните».

Зоологические парки 
 Докучаевский зоопарк,
 Донецкий городской аквариум.

См. также 
 Экология Донецка
 Экология Мариуполя
 Природа Донецкой области

Ссылки 
 БазаПриазовье: Заказники 
 ООПТ Донецкой области

Экология Украины
Природа Донецкой области